Mistrovství Československa silničních motocyklů 1964 se konalo v objemových třídách do 125, 175, 250 a 350 cm³.

Závody 
Z1 = Rosice 9. 5. 1964 – okruh 4 141 metrů; 
Z2 = Hořice 17. 5. 1964 - okruh 5 150 metrů 
Z3 = Mladá Boleslav 24. 5. 1964 - okruh 6 200 metrů
Z4 = Kdyně 2. 8. 1964 - okruh 4 500 metrů;
Z5 = Olomouc 4. 10. 1964 - okruh 6 590 metrů;

Legenda

Body za umístění 
 1. místo – 80 bodů
 2. místo - 60 bodů
 3. místo – 40 bodů 
 4. místo – 30 bodů
 5. místo – 20 bodů
 6. místo - 10 bodů
 7. místo - 9 bodů
 8. místo - 8 bodů
 9. místo - 7 bodů
 10. místo - 6 bodů
 11. místo - 5 bodů
 12. místo - 4 body
 13. místo - 3 body
 14. místo - 2 body
 15. místo - 1 bod

Vysvětlivky 
BC = Body celkem
BZ = Body započítávané

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 175 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 250 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 350 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1964